Royston Drenthe – holenderski piłkarz
Miasta
 Royston – miasto w Anglii, w hrabstwie Hertfordshire
 Royston – miasto w Anglii, w hrabstwie South Yorkshire
 Royston – miasto w Kanadzie
 Royston – dystrykt Glasgow
 Royston – miasto w USA, w stanie Georgia